termoelektrane, elektrane koje energiju dobivaju sagorijevanjem goriva.
 Termoelektrana (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj, BiH